Gervais är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alfred Gervais (1837–1921), fransk amiral
 Bruno Gervais (född 1984), kanadensisk ishockeyspelare
 Paul Gervais (1816–1879), fransk zoolog och paleontolog
 Ricky Gervais (född 1961), brittisk komiker

Franska efternamn